Пристанский — название населенных пунктов:

Россия 
 Пристанский — казачий городок на берегу р. Хопёр.

Узбекистан 
 Пристанский — рабочий поселок подчиненный Нукусскому городскому совету Каракалпакстана, с 2000-х годов в составе г. Нукус.